Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1945 si disputò dal 22 marzo al 27 marzo 1945. Si trattò della settima edizione del torneo.

Vinsero il titolo gli Aggies dell'Oklahoma A&M College. Bob Kurland venne eletto Most Outstanding Player.

Risultati

Finale nazionale

Formazione vincitrice 

Allenatore:  Henry Iba
Vice-allenatore: Bud Millikan

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1945
Campionato di pallacanestro NCAA Division I